Sweetie peut désigner :

 un agrume connu sous le nom d'oroblanco.

Au cinéma 

 Sweetie, un court métrage muet américain d'Alfred J. Goulding, sorti en 1923.
 Sweetie, un film américain de Frank Tuttle, sorti aux USA en 1929, et en France l'année suivante sous le titre Grande Chérie.
 Sweetie, un film australien de Jane Campion, sorti en 1989.

Sur internet 

 Sweetie (avatar internet), un dispositif pour identifier et piéger des pédocriminels.

Homonymie de titre